Frank Opitz (né en 1967), judoka français
 Lucille Opitz (née en 1977), patineuse de vitesse allemande
 Martin Opitz (1597-1639), poète allemand
 Rudi Opitz (1908-1939), résistant allemand au nazisme
 Simone Opitz (née en 1963), fondeuse allemande
 Victoria Opitz (née en 1988), rameuse américaine
 Weston Opitz (né en 1942), un entomologiste américain

Voir aussi 
 (136518) Opitz, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Gerhard Oppitz (né en 1953), pianiste classique allemand